Cheating Cheaters – film del 1919 diretto da Allan Dwan
Cheating Cheaters – film del 1927 diretto da Edward Laemmle
Cheating Cheaters – film del 1934 diretto da Richard Thorpe